Euganei steht für:

 die antike Volksgruppe der Euganeer, lat.: Euganei (= die Euganeer)
 damit zusammenhängend:
 Euganeische Hügel, ital.: Colli Euganei, eine Landschaft und ein DOC-Weinbaugebiet 
 davon abgeleitet:
 den dort befindlichen Parco regionale dei Colli Euganei
 das Trachyt-Gestein Trachite dei Colli Euganei